Рождественский район

 Рождественский район — район Ленинградской области, существовавший в 1927—1931 годах
 Рождественский район — район Нижегородского края, существовавший в 1929—1930 годах